Ян Шчотка (; род. , Всетин, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Выступает за финский клуб «Ювяскюля». Игрок сборной Чехии.

Карьера 
Воспитанник клуба «Всетин». Выступал команды за «Всетин», «Пардубице», «Литвинов».

4 мая 2021 года перешёл в финский клуб «Ювяскюля».

В чемпионатах Чехии провёл 368 матчей, набрал 85 очков (31 шайба + 54 передачи).

В составе молодежной сборной Чехии — участник чемпионатов мира 2015 и 2016 (10 матчей). В составе юниорской сборной Чехии — серебряный призёр чемпионата мира 2014 (6 матчей).

В сезоне 2020/21 дебютировал в основной сборной Чехии: провёл 6 матчей, набрал 1 очко (0+1).

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на Eliteprospects 

Родившиеся во Всетине
Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК ЮП